Алтинто́п () — турецьке прізвище.

Відомі носії:

 Халіл Алтинтоп — турецький футболіст, брат Хаміта
 Хаміт Алтинтоп — турецький футболіст, брат Халіла

Турецькі прізвища